Махра может означать:
 Махра — село во Владимирской области.
 Махра — деревня в Московской области.
 Махра — семитский народ в Йемене (район гор Махрат) и Омане, говорящий на языке мехри.
 Махра — султанат в Южном Йемене до 1967 года.
 Эль-Махра (Эль-Магра) — мухафаза на востоке Йемена.
 Махра́ — другое название махровой ткани, также махрой называют бахрому, лохмоти и нити на краю изношенной одежды, украшения в виде кистей по краю шали, на концах тканого пояса, и т. п..
 Махра — разговорное название махорки.
 Махра — разговорное название пехоты в СА и ВС некоторых пост-советских стран.